Otávio Meirelles de Magalhães Castro ou simplesmente Otávio Castro (Rio de Janeiro, ) é um instrumentista de música popular brasileira. Seu instrumento era a harmônica sem chave.

Gaitistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro